9. Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet odbyły się w dniach 14–15 stycznia 1984 roku na lodowisku w Ałma-Acie, na terenie ZSRR. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Mistrzynią Europy została reprezentantka NRD Gabi Schönbrunn. Ustanowiła również dwa rekordy świata: na 5000 m i w wieloboju.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 10 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1984 w sportach zimowych
ZSRR w XX wieku
Sport w ZSRR
Sport w Ałmaty
1984 w Azji